ФИФА Купа на конфедерациите  е футболен турнир за национални отбори, провеждан на всеки четири години от ФИФА. Участници са победителите в турнирите на шестте конфедерации на ФИФА (КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, АФК, ОФК, КОНКАКАФ), заедно с победителя от последното световно първенство по футбол и държавата домакин. Тази година се провежда в Южна Африка. Спечелен е от .

Група А 

Мачове:

Група Б 

Мачове:

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Голмайстори 
5 гола:
 Луиш Фабиано

3 гола:
 Фернандо Торес
 Давид Вия
 Клинт Демпси

2 гола:
 Кака
 Мохамед Зидан
 Джузепе Роси
 Бернард Паркър
 Катлего Мфела
 Дани Гуиса
 Лендън Донован

1 гол:
 Жуан
 Мохамед Шауки
 Сеск Фабрегас
 Даниеле Де Роси
 Фелипе Мело
 Робиньо
 Майкон
 Мохамед Хомос
 Фернандо Йоренте
 Чарли Дейвис
 Майкъл Брадли
 Джози Алтидор
 Дани Алвеш
 Шаби Алонсо
 Лусио

Автоголове:

 Андреа Досена (срещу Бразилия)

Вижте също 
 Купа на конфедерациите

Международни футболни турнири
Футбол в ЮАР